Лан-Север () — упраздненный кантон во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент кантона — Эна. Входил в состав округа Лан. Население кантона на 2011 год составляло 16 635 человек.

Код INSEE кантона — 0218. Всего в кантон Лан-Север входили 9 коммун, из них главной коммуной являлась Лан.

Коммуны кантона 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2011 г.):

 Бени-э-Луази — население 370 чел.
 Бюси-ле-Серни — население 192 чел.
 Вивез — население 765 чел.
 Крепи — население 1 921 чел.
 Лан (частично) — население 10 884 чел.
 Моленшар — население 318 чел.
 Ольнуа-су-Лан — население 1 336 чел.
 Серни-ле-Бюси — население 114 чел.
 Шамбри — население 735 чел.

Экономика 
Структура занятости населения (без учета города Лан):

 сельское хозяйство — 4,0 %
 промышленность — 4,7 %
 строительство — 8,4 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 58,0 %
 государственные и муниципальные службы — 25,0 %

Политика 

На президентских выборах 2012 г. жители кантона отдали в 1-м туре 31,0 % голосов Франсуа Олланду против 22,8 % у Николя Саркози и 22,4 % у Марин Ле Пен, во 2-м туре в кантоне победил Олланд, получивший 56,8 % (2007 г. 1 тур: Саркози — 28,4 %, Сеголен Руаяль — 26,9 %; 2 тур: Руаяль — 51,3 %). На выборах в Национальное собрание в 2012 г. по 1-му избирательному округу департамента Эна в 1-м  туре они поддержали своего представителя в Генеральном совете департамента Эна, кандидата Социалистической партии Фаваза Кариме, получившего 33,6 % голосов, но во 2-м туре с незначительным преимуществом — 36,4 % (из трех кандидатов) — в кантоне победила кандидат правых Од Боно.

См. также 
 Округа департамента Эна
 Список округов Франции

Ссылки 

Упразднённые кантоны департамента Эна